Бережливість (також розважливість, економність) — система дій, що призводять до помірної витрати будь-яких ресурсів; ощадливе витрачання, використання чого-небудь; ощадливість, економність.

В античності 

Аристотель не розглядав ощадливість як чесноту, вважаючи спартанську ощадливість крайністю; його більше приваблювала щедрість, що займає середнє місце між пороками скупості і марнотратства.

Римляни додали ощадливість (лат. Frugalitas) в список своїх чеснот, характеризуючи її як економію і зовнішню простоту, без скупості.

У Новий час 
Ощадливість впевнено увійшла в список буржуазних чеснот в трохи зміненому значенні, як належне планування витрачання грошей. Джон Локк, наприклад, вважав, що джентльменові слід вивчити бухгалтерію.

Див. також 
 Ресурсо-орієнтована економіка

Примітки

Посилання 
 Ресурсозбереження  // 

Економіка